

Personnalités 

 Guido Caprino (né en 1973), acteur italien ;
 Ivo Caprino (1920-2001), réalisateur norvégien de films d'animation.

Lieux 

 Caprino Bergamasco, commune de la province de Bergame en Lombardie, Italie ;
 Caprino Veronese, commune de la province de Vérone en Vénétie, Italie.